A categoria 73 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 26 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A
Primeira Rodada

Grupo B
Primeira Rodada

Grupo C
Primeira Rodada

Grupo D
Primeira Rodada

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015